Александра Крунич і Катерина Сінякова були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Крунич грала в парі з Петрою Мартич, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Анна-Лена Фрідзам і Катажина Пітер.
Сінякова грала в парі з Вірою Душевіною, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Маргарита Гаспарян і Олександра Панова з рахунком 1–6, 6–3, [3–10].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Tashkent Open, парний розряд
Tashkent Open 2015